Skovby Kirke er navnet på flere danske kirker:
 Skovby Kirke (Nordfyns Kommune) – en kirke i Skovby Sogn i Nordfyns Kommune
 Skovby Kirke (Skanderborg Kommune) – en kirke i Skovby Sogn i Skanderborg Kommune